Catu – comune dello Stato di Bahia in Brasile
 Microregione di Catu – microregione del Brasile
 Pulau Catu – una delle isole Riau in Indonesia